Rajon Iwaniwka (ukrainisch /) ist der Name folgender Rajone in der Ukraine:

 in der Oblast Cherson, siehe Rajon Iwaniwka (Cherson)
 in der Oblast Odessa, siehe Rajon Iwaniwka (Odessa)